Петровщина — топоним:

Беларусь 
 Витебская область
 Петровщина — хутор, Зарачский сельсовет Браславского района
 Петровщина — хутор, Межанский сельсовет Браславского района
 Петровщина — хутор, Зябковский сельсовет Глубокского района
 Петровщина — деревня, Узречский сельсовет Глубокского района
 Петровщина — деревня, Ширковский сельсовет Поставского района
 Минская область
 Петровщина - бывшая деревня, Щёмыслицкий сельсовет Минского района
 Петровщина — деревня, Городокский сельсовет Молодечненского района

Россия 
 Петровщина — деревня в Лузском районе Кировской области.
 Петровщина — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Петровщина — деревня в Кировском районе Ленинградской области.

Украина 
 Петровщина (Хмельницкая область)

Другое 
 Петровщина — вид церковного сбора (яйц, масла, сметаны и проч.) с прихода во время Петрова поста.

См. также 
 Петровщина (станция метро)